Генрих Дернбург (; 3 марта 1829, Майнц — 23 ноября 1907, Шарлоттенбург) — немецкий политик и юрист-цивилист, виднейший специалист по римскому праву, известный популяризатор юридических знаний и науки. Педагог, ректор Берлинского университета в 1884—1885 годах.

Биография 
В 1841 году с родителями перешёл из иудейской веры в христианскую. Обучался в университетах в Гиссене и Берлин, затем читал лекции в Гейдельберге, Цюрихе и Галле.

Цивилистические взгляды Дернбурга оказали большое влияние на содержание германского гражданского уложения.

Г. Дернбург — почётный член Московского и Санкт-Петербургского (с 1900), Юрьевского (с 1902) и Томского (с 1905) университетов. Член Национальной академии деи Линчеи в Риме.

Известен и как политический деятель, член прусской палаты господ, где представлял сначала Галльский, потом Берлинский университеты. Был членом партии национал-либералов и поддерживал политику Бисмарка.

Автор известных трудов по прусскому и римскому праву.

Избранные труды 
 Пандекты. Т. 1: Общая часть / Пер. под рук. и ред. П. Соколовского. М.: Тип. унив., 1906.
 Пандекты. Т. 1: Ч. 2: Вещное право; Под ред.: А. Ф. Мейендорф, бар.; Пер.: А. Ю. Блох, А. Я. Гальперн; Соавт.: И. Бирман, проф. — 6-е изд., испр. — С.-Пб.: Гос. Тип., 1906. — 376 с.
 Пандекты. Т. 2: Обязательственное право. 2-е изд. / Пер. под рук. и ред. П. Соколовского. М.: Универ. тип., 1911.
 Пандекты. Т. 3: Семейное и наследственное право. (Кн. 4, 5)/ Дернбург Г.; Перевод с последнего (седьмого) немецкого издания под ред.: А. С. Кривцов, проф.; Пер.: А. Г. Гойхбарг, Б. И. Элькин. — С.-Пб.: Изд. юрид. кн. склада «Право», 1911. — 499 с.
 Учебник прусского частного права
 Die Kompensation (1854).
 Das Pfandrecht nach den Grundsätzen des heutigen röm. Rechts (2 т., 1860).
 Lehrbuch des Preussischen Privatrechts und der Privatrechtsnormen des Reichs (3 т., 1871—1896).
 Das burgtrliche Recht des Deutschen Reichs u Preussens (5 т., 1898).
 Geschichte u. Theorie der Kompensation nach röm. Recht, mit Rücksicht auf die neueren Geseztsbücher
 Das preussische Hypothekenrecht,
 Das Vormundschaftsrecht derpreussisch. Monarchie,
 Die Institutionen des Gajus
 Untersuchungen über das Alter der einzelnen Satzungen des prätorischen Edicts и др.

Примечания

Литература 
 Пергамент М. Я. Памяти Генриха Дернбурга. — С.- Петербург: Типография т-ва «Общественная Польза», 1908. — 32 с.
 Дернбург Генрих// Почётные члены и почётные доктора Томского университета (1891—2012 гг.) / Под ред. Г. В. Майера и С. Ф. Фоминых. 2-е изд., испр. и доп. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. — С. 26 — 27.

Ссылки 
 Профиль Г. Дернбурга на сайте Берлинского университета ().
 Труды Г. Дернбурга на сайте Openlibrary.org ().
 

Персоналии по алфавиту
Преподаватели Гейдельбергского университета
Преподаватели Цюрихского университета
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Ректоры Берлинского университета
Юристы Германии
Юристы XIX века
Юристы XX века
Специалисты по римскому праву
Члены Академии деи Линчеи
Почётные доктора Киевского университета
Авторы учебников
Политики Германии
Похороненные в Берлине